Рій — нова сім'я, яка відділилася від основної бджолиної сім'ї природним шляхом, роїння.
 Рій — первинний відділ піхоти в УПА.
 Рій — інша назва відділення.
 «Рій» — бджолярський кооператив, заснований у Львові 1926 року.
 «Рій» — товариство пасічників на Карпатській Україні, що діяло у 1924—1930 роках.
 «Рій» — радянський художній фільм за романом Сергія Алексєєва.

Див. також 
 Рой